Джеймс Фитцджеральд, 10-й граф Десмонд (, умер в 1529 году, Дингл) — англо-ирландский аристократ, 10-й граф Десмонд (1520—1529).

Биография 
Представитель англо-нормандской династии Фицджеральдов. Старший сын Мориса Фицджеральда, 9-го графа Десмонда (1487—1520), и Эллен Роше, дочери Мориса Роше, барона Фермоя.

В 1520 году после смерти своего отца Джеймс Фицджеральд, 10-й граф Десмонд, унаследовал титул и владения графа Десмонда.

Он заключил союзы, направленные против короля Англии Генриха VIII Тюдора, с королем Франции Франциском I в 1523 году и императором Священной Римской империи Карлом V в 1529 году.

18 июня 1529 года Джеймс Фицджеральд, 10-й граф Десмонд, скончался в Дингле. Он был похоронен рядом со своим отцом в Трали. Ему наследовал его дядя, Томас Фицджеральд, 11-й граф Десмонд (1454—1534), правивший в 1529—1534 годах.

Брак и дети 
Джеймс Фицджеральд был женат на Эми, дочери Турлоу мак и Бриен Ара, епископа Киллало. Их дети:

 Джоан (Эми) Фицджеральд (ум. 1565)
 Хонора Фицджеральд (ум. 1577)
 Эллис Фицджеральд.

Источники 
 Cokayne, George Edward, Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, Extant, Extinct, or Dormant. Volume III. London: George Bell & Sons. 1890. p. 83
 Burke, Bernard, A Genealogical History of the Dormant, Abeyant, Forfeited, and Extinct Peerages of the British Empire. London: Harrison. 1866. p. 205

Джеймс
Дворянство Ирландии
История Ирландии